Old First Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old First Presbyterian Church (Delaware), ID-Nr. 82002347
 Old First Presbyterian Church (New Jersey), ID-Nr. 72000781